Ogi puede referirse a:  

 Adolf Ogi - político suizo.
 Ogi - alimento fermentado procedente de Kenia.
 Ogi - una ciudad en la prefectura de Saga, Japón.